Arche Noah steht für:

 Arche Noah, in der Genesis das Boot Noahs
 Arche Noah (Münze), armenische Anlagemünze
 Arche Noah-Muschel (Arca noae), Muschelart
 Arche Noah (Verein), Verein zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt
 Arche Noah Zoo Braunschweig, zeitweise verwendete Bezeichnung für den Zoo Braunschweig
 Zoo Arche Noah Grömitz, Zoo in Grömitz
 Tierpark Arche Noah Klötze, Tierpark in Klötze
 Arche Noah – Das größte Abenteuer der Menschheit, amerikanisch-australisch-neuseeländischer Film (1999)
 Arche Noah, Bezeichnung der deutschen Abwehr für die Gruppe der französischen Résistance Réseau Alliance
 Die Arche Noah, italienischer Film (1963)
 Arche Noah – Sammlung Kunst & Natur, Privatmuseum von Hans Bäumler in Hohenems

Siehe auch:

 Arche-Noah-Falle, Eröffnungsfalle im Schach
 Arche-Noah-Zeitlose (Colchicum trigynum), Blumenart
 Das Arche Noah Prinzip, deutscher Film (1984)
 Arche Nora
 Arche nova, Begriffsklärung
 Noahs Ark